Die Linken bezeichnet
 eine sozialistische Organisation in Luxemburg, siehe Déi Lénk
 eine Partei in Deutschland, siehe Die Linke